Lukjanow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wiktorowitsch Lukjanow (* 1949), russischer Ruderer
 Anatoli Iwanowitsch Lukjanow (1930–2019), russisch-sowjetischer Politiker
 German Konstantinowitsch Lukjanow (1936–2019), russischer Jazz-Trompeter, Flügelhornist, Komponist und Bandleader
 Iwan Lukjanow (* 1981), moldawischer, seit 2014 russischer Hindernisläufer
 Denis Igorewitsch Lukjanow (* 1989), russischer Hammerwerfer

Siehe auch:
 Lukanow